Kyzyl Kum (em uzbeque: Qyzylqum, que significa areias vermelhas) é um grande deserto do Uzbequistão e Cazaquistão, localizado ma Ásia Central, entre os rios Amu Darya e Syr Darya. O deserto fica situado próximo da cidade de Bucara, O deserto cobre uma área de  km², sendo o 11.º maior deserto do mundo. É conhecido pelos seu subsolo possuir depósitos de ouro e gás natural que se encontram ao longo dos cursos de água e dos oásis nele existentes.

Ligações externas 

  Fotografias do deserto de Kyzul Kum

Desertos do Uzbequistão
Desertos do Cazaquistão
Desertos do Turquemenistão